Megomphix hemphilli är en snäckart som först beskrevs av W. G. Binney 1879.  Megomphix hemphilli ingår i släktet Megomphix och familjen Megomphicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
hemphilli